Für die Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2007, die im September und Oktober in Frankreich ausgetragen wurde, waren die acht Teilnehmer der Viertelfinalspiele der Weltmeisterschaft 2003 automatisch startberechtigt. Zehn der zwölf weiteren verfügbaren Plätze im Turnier wurden durch die Gewinner von regionalen Qualifikationsturnieren besetzt, zwei weitere im Anschluss in Ausscheidungsspielen (Barrage).

Die Qualifikationsturniere waren in fünf Kontinentalgruppen eingeteilt. Es beteiligten sich insgesamt 86 Mannschaften, davon 14 aus Afrika, 19 aus Amerika, 13 aus Asien, 31 aus Europa und 9 aus Ozeanien.

Qualifizierte Mannschaften 

* automatisch startberechtigt

Afrika 
Afrika hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1a 
In zwei Gruppen spielten je drei Mannschaften je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger spielten ein Playoff, dessen Sieger in die Runde 1b vorrückte.

Nördliche Gruppe

Südliche Gruppe

Playoff

Senegal rückt mit einem Gesamtergebnis von 35:20 in die Runde 1b vor.

Runde 1b 
In zwei Gruppen spielten je drei Mannschaften je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger rückten direkt in die Runde 2 vor. Die Gruppenzweiten spielten ein Playoff um den zweiten Startplatz in der Runde 2.

Gruppe A

Die Elfenbeinküste qualifizierte sich direkt für Runde 2, Simbabwe für das Playoff.

Gruppe B

Kenia qualifizierte sich direkt für Runde 2, Uganda für das Playoff.

Playoff

Uganda rückte mit einem Gesamtergebnis von 36:31 in die Runde 2 vor.

Runde 2 
In zwei Gruppen spielten je drei Mannschaften je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die beiden Gruppengegner. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Runde 3.

Gruppe 1

Namibia qualifizierte sich für Runde 3.

Gruppe 2

Marokko qualifizierte sich für Runde 3.

Runde 3 

Namibia qualifizierte sich als Afrika 1 direkt für die WM-Endrunde. Marokko rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Afrika 2 gegen Europa 4. Der Sieger dieses Spiels spielte anschließend gegen Amerika 4 um den Einzug in die Endrunde.

Amerika 
Nord- und Südamerika hatten zusammen drei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine vierte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren (gegen den Sieger des Spiels Afrika 2 gegen Europa 4). In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1a 
In zwei Gruppen spielten je vier Mannschaften der karibischen Zone je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger spielten ein Playoff, dessen Sieger in die Runde 3b vorrückte.

Vorqualifikation

St. Lucia qualifizierte sich für die südliche Gruppe.

Südliche Gruppe

Barbados qualifizierte sich für das Playoff.

Nördliche Gruppe

Die Bahamas qualifizierten sich für das Play-off.

Playoff

Barbados rückte in die Runde 3b vor.

Runde 1b 
Teilnahmeberechtigt waren die Mannschaften der zweiten Division der CONSUR, des südamerikanischen Kontinentalverbandes. Vier Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Runde 2 vor.

Brasilien rückte in die Runde 2 vor.

Runde 2 
Diese Runde bestritten die zwei unteren Mannschaften der CONSUR-Division 1 und der Gewinner der Runde 1b. Der Sieger rückte in die Runde 3a vor.

Chile rückte in die Runde 3a vor.

Runde 3a 
Diese Runde bestritten die zwei oberen Mannschaften der CONSUR-Division 1 sowie der Gewinner der Runde 2. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt für die WM-Endrunde, der Zweitplatzierte rückte in die Runde 4 vor.

Argentinien qualifizierte sich als Amerika 1 für die WM-Endrunde, Uruguay rückte in die Runde 4 vor.

Runde 3b 
Die Vereinigten Staaten, Kanada und der Sieger der Runde 1a nahmen an dieser Runde teil. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt für die WM-Endrunde, der Zweitplatzierte rückte in die Runde 4 vor.

Kanada qualifizierte sich als Amerika 2 für die WM-Endrunde, Die Vereinigten Staaten rückten in die Runde 4 vor.

Runde 4 

Die Vereinigten Staaten qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde als Amerika 3. Uruguay rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Amerika 4 gegen den Sieger der Begegnung Afrika 2 – Europa 4 um den Einzug in die Endrunde.

Asien 
Asien hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es werden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1a 
Division 1

Alle drei Mannschaften rückten in die Runde 2 vor, es ging lediglich um die spätere Gruppeneinteilung. Der Erst- und der Zweitplatzierte spielten anschließend in der Division 1, der Drittplatzierte in der Division 2.

Division 2

Drei Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Division 1 der Runde 2 vor, der Gruppenzweite in die Division 2.

Division 3 – Gruppe A

Drei Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger spielte ein Playoff (Runde 1b) gegen den Sieger der Gruppe B um den Einzug in die Runde 2.

Sri Lanka rückte in die Runde 1b vor.

Division 3 – Gruppe B

Vier Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger spielte ein Playoff (Runde 1b) gegen den Sieger der Gruppe A um den Einzug in die Runde 2.

Kasachstan rückte in die Runde 1b vor.

Runde 1b 

Sri Lanka rückte mit einem Gesamtergebnis von 43:37 in die Runde 2 vor.

Runde 2 
Division 1

Drei Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite rückten in die Runde 3 vor.

Japan und Südkorea rückten in die Runde 3 vor.

Division 2

Drei Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Runde 3 vor.

Hongkong rückte in die Runde 3 vor.

Runde 3 

Alle Spiele hätten ursprünglich in Colombo stattfinden sollen, doch aufgrund der unsicheren politischen Lage in Sri Lanka wurden diese nach Hongkong verlegt. Japan qualifizierte sich als Asien 1 direkt für die WM-Endrunde. Südkorea spielte als Asien 2 in einer Barrage gegen Ozeanien 3 um den Einzug in die Endrunde.

Europa 
Europa hatte drei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine vierte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. Ebenfalls in die WM-Qualifikation mit einbezogen wurden die Ergebnisse des European Nations Cup 2004–2006. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Die acht Mannschaften der Divisionen 3B (ohne das von 3A abgestiegene Ungarn) und 3C (ohne Aserbaidschan und Armenien) spielten eine Runde im K.-o.-System um den Einzug in die Runde 2.

Andorra, Österreich, Bulgarien und Litauen rückten in die Runde 2 vor.

Runde 2 
Die vier Gewinner der Runde 1, Ungarn sowie die 15 Mannschaften der Divisionen 2A, 2B und 3A wurden in vier Gruppen mit je fünf Mannschaften gelost. Jede Mannschaft spielte je einmal gegen die Gruppengegner. Der Gruppenerste und der Gruppenzweite rückten in die Runde 3 vor. Die vier Drittplatzierten trugen ein Playoff um den Einzug in die Runde 3 aus.

Gruppe A

Spanien und Kroatien rückten in die Runde 3 vor, Andorra zog ins Playoff ein.

Gruppe B

Deutschland und Moldawien rückten in die Runde 3 vor, Dänemark zog ins Playoff ein.

Gruppe C

Belgien und die Niederlande rückten in die Runde 3 vor, Schweden zog ins Playoff ein.

Gruppe D

Polen und Serbien-Montenegro rückten in die Runde 3 vor, Malta zog ins Playoff ein.

Playoff

Andorra und Malta rückten mit einem Gesamtergebnis von 40:34 bzw. 31:30 in die Runde 3 vor.

Runde 3 
Die vier Gruppenersten, die vier Gruppenzweiten und die beiden Play-off-Sieger der Runde 2 werden in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften gelost. Die beiden Gruppensieger treten zu einem Play-off um den Einzug in die Runde 4 an.

Gruppe A

Spanien zog ins Playoff ein.

Gruppe B

Deutschland zog ins Playoff ein.

Playoff

Spanien rückte mit einem Gesamtergebnis von 42:28 in die Runde 4 vor.

European Nations Cup 2004–06 Division 1 
Sechs Mannschaften der Division 1 trugen im Rahmen der Europameisterschaft je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die fünf Gegner aus. Die ersten drei Mannschaften rückten in Runde 5 vor, die letzten drei in Runde 4.

Rumänien, Georgien und Portugal rückten in die Runde 5 vor. Russland, Tschechien und die Ukraine in die Runde 4.

Runde 4 
Die drei am schlechtesten platzierten Mannschaften der Europameisterschaft und der Sieger des Playoffs der Runde 3 trugen ein Playoff um den Einzug in die Runde 5 aus.

Spanien und Russland rückten mit einem Gesamtergebnis von 79:29 bzw. 62:28 in die Runde 5 vor.

Runde 5 
Der Sieger des ersten Playoffs der Runde 4, der Drittplatzierte der Europameisterschaft und Six-Nations-Teilnehmer Italien bildeten die Gruppe A. Der Sieger des zweiten Playoffs der Runde 4 sowie der Erst- und Zweitplatzierte des European Nations Cup bildeten die Gruppe B. Die Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde, die Zweitplatzierten rückten in die Runde 6 vor.

Gruppe A

Gruppe B

Italien und Rumänien qualifizierten sich als Europa 1 und Europa 2 direkt für die WM-Endrunde. Portugal und Georgien rückten in die Runde 6 vor.

Runde 6 

Georgien qualifizierte sich mit einem Gesamtergebnis von 26:14 als Europa 3 für die WM-Endrunde. Portugal rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Europa 4 gegen Afrika 2. Der Sieger dieses Spiels spielte anschließend gegen Amerika 4 um den Einzug in die Endrunde.

Ozeanien 
Ozeanien hatte zwei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine dritte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1a 
Drei Mannschaften aus der Region Ozeanien Ost spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Runde 2 vor.

Papua-Neuguinea rückte in die Runde 2 vor.

Runde 1b 
Drei Mannschaften aus der Region Ozeanien West spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Runde 2 vor.

Die Cookinseln rückten in die Runde 2 vor.

Runde 2 

Die Cookinseln rückten mit einem Gesamtergebnis von 48:32 in die Runde 4 vor.

Runde 3 
Drei Mannschaften traten in je einem Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander an. Der Gruppenerste und der Gruppenzweite qualifizierten sich sind direkt für die WM-Endrunde. Der Gruppendritte rückte in die Runde 4 vor.

Samoa und Fidschi qualifizierten sich als Ozeanien 1 und Ozeanien 2 direkt für die WM-Endrunde. Tonga rückte in die Runde 4 vor.

Runde 4 

Tonga gewann mit einem Gesamtergebnis von 167:10 und spielte als Ozeanien 3 in einer Barrage gegen Asien 2.

Barrage-Runde

Barrage 1 
Afrika 2 gegen Europa 4

Portugal gewann mit einem Gesamtergebnis von 26:20.

Europa 4 gegen Amerika 4

Portugal gewann mit einem Gesamtergebnis von 24:23 und qualifizierte sich für die WM-Endrunde.

Barrage 2 
Ozeanien 3 gegen Asien 2

Tonga qualifizierte sich für die WM-Endrunde.

Weblinks 
 Offizielle Website: engl., franz.

Qualifikation